Бариев (Бареев) — русская и татарская фамилия. Известные носители:

 Ригини (Бариев), Иван Вадимович (род. 1991) — российский, итальянский фигурист.
 Бариев, Марат Мансурович (род. 1961) — российский государственный и спортивный деятель.
 
 Бариев, Шамиль Масгутович (1950—1994) — советский и российский актёр.
 Бариев, Энвер Ризаевич (род. 1964) — генерал-лейтенант, белорусский дипломат.

 Бариева, Айгуль Шамилевна (род. 1974) — российская певица.

См. также 
 Бареев, Евгений Ильгизович (род. 1966) — российский шахматист.